Il singolare del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Rikl che ha battuto in finale João Cunha e Silva 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (semifinali)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Jaime Oncins (primo turno)
 Daniel Orsanic (primo turno)

 Maurice Ruah (secondo turno)
 David Rikl (Campione)
 João Cunha e Silva (finale)
 Christian Miniussi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1993